Herrmannstraße steht für:
 Herrmannstraße (Bensheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bensheim
 Herrmannstraße (Bischofswerda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bischofswerda
 Hermannstraße (Trier), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Trier-Euren

Siehe auch:
 Hermannstraße
 Hermannplatz
 Herrmannsplatz